Громовенко Євген Федорович (1910 — після 1940) — начальник П'ятого відділу (розвідувального) Управління НКВС Української РСР (1938—1939).
 Громовенко Костянтин Вікторович — ректор Міжнародного гуманітарного університету (Одеса), заслужений юрист України.
 Громовенко Павло Федорович (1941—1997) — український актор, майстер художнього слова. Лавреат Шевченківської премії.

Примітки 

українські прізвища